Са́ра Ма́йер (, род. 4 мая 1984 года в Бюлахе, Швейцария) — швейцарская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Чемпионка Европы (2011), серебряный призёр чемпионатов Европы (2007, 2008), бронзовый призёр финала Гран-при (2006), бронзовый призёр юниорского чемпионата мира (2000), восьмикратная чемпионка Швейцарии. Участвовала в трёх Олимпийских играх (2002, 2006, 2010).

Завершила любительскую карьеру в 2011 году.

Биография 
Сара из спортивной семьи. Её мать — международный судья по фигурному катанию, сестра — участница коллектива синхронного катания, тётя была фигуристкой, а потом стала её тренером. Отец и дядя, а также два кузена — хоккеисты.

Карьера 
Сара впервые встала на коньки в два года, a в четыре мама отвела её в детскую группу по фигурному катанию. В 10 лет она прыгнула свой первый двойной аксель, в 12 - тройной лутц, а уже в 13 - освоила все прыжки в три оборота. В 2000 году выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Оберсдорфе. В том же году впервые стала чемпионкой Швейцарии среди взрослых. 

В 2006 году на Олимпийских играх в Турине заняла восьмое место. Осенью того же года выиграла этап серии Гран-при «Cup of Russia». В 2007-м завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы и стала первой швейцарской фигуристкой, которая выиграла медаль этого турнира после Дениз Бильманн. В 2008 году на чемпионате Европы в Загребе она снова заняла второе место, уступив лишь итальянке Каролине Костнер. Чемпионат Европы 2009 года была вынуждена пропустить из-за травмы.

Сара отобралась для участия в зимних Олимпийских играх 2010, но выступила там неудачно (15-е место). На предшествующем Играм чемпионате Европы она показала хороший результат — 5-е место. Но после неудачи в Ванкувере последовал ещё один провал — Сара не отобралась в произвольную программу чемпионата мира (впервые за свою карьеру).

Перед домашним чемпионатом Европы 2011 Сара объявила о том, что этот турнир станет для неё последним. Решение стало следствием травм и неудач трёх последних лет. Фигуристка не рассчитывала бороться за победу, надеясь лишь принести своей стране место в тройке. Однако безошибочное в отличие от соперниц выступление как в короткой, так и в произвольной программе принесло Майер долгожданный титул чемпионки Европы. После победного выступления Майер подтвердила, что завершает любительскую карьеру.

В конце 2011 года Сара удостоилась звания спортсменки года в Швейцарии: она получила приз Sport-Award, вручаемый под эгидой банка Credit Suisse лучшим спортсменам страны.

В 2014 году приняла участие в шоу Первого канала «Ледниковый период. Кубок профессионалов».

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Сары Майер
 

Фигуристы Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по фигурному катанию
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года